Una calamidad es un desastre, un daño grave causado por la naturaleza o bien por acción humana en un área geográfica, y que tiene consecuencias negativas para la vida o el sustento.

También puede ser un infortunio, un acontecimiento desgraciado. Conceptos relacionados son mala suerte y desgracia.

También se aplica a una persona desmanada, inútil o que todo lo hace o le sale mal.

Calamidad también puede referirse a:
 Lola Calamidades (1987), telenovela colombiana;
 Lola Calamidades (1992), adaptación ecuatoriana de la anterior;
 Juana Calamidad, forma hispanizada de Calamity Jane (1852-1903), exploradora y defensora fronteriza estadounidense;
 Estado de calamidad, un régimen de excepción contemplado en algunos Estados.